Atlantic Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Atlantic Hill (Massachusetts)
 Atlantic Hill (South Dakota)